Пишванов — русская фамилия и топоним:

 Пишванов, Александр Михайлович — русский ас, прапорщик Российского Императорского Воздушного Флота. 
 Пишванов, Николай Иванович (род. 1908) — украинский советский актёр.
 Пишванов — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.